Oituz több romániai település román neve:

 Gorzafalva, Bákó megye
 Oituz, Constanţa megye
 Ojtoz, Kovászna megye